Bounty — построенная в 1960 году для фильма «Мятеж на „Баунти“» копия известного британского судна XVIII века Bounty. Судно затонуло 29 октября 2012 года у побережья Северной Каролины от урагана Сэнди. 14 из 16 членов экипажа удалось спастись за 5 часов до гибели судна. Один из членов экипажа, Клодин Кристиан, была найдена в бессознательном состоянии и доставлена в больницу, где врачи констатировали смерть. Примечательно, что руководителем мятежа на корабле-предшественнике был её однофамилец. Поиски капитана судна, Робина Уолбриджа, продолжались до 1 ноября, но результатов не дали.

См. также 
 HMS Bounty — прототип.
 Мятеж на «Баунти» — художественный фильм.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Береговая охрана ищет двух оставшихся членов экипажа судна Bounty

Суда по алфавиту
Парусные корабли
Кораблекрушения 2012 года
Кораблекрушения в США
2012 год в Северной Каролине
Стихийные бедствия 2012 года
События 29 октября
Октябрь 2012 года